Серге́й Влади́мирович Но́виков:
 Новиков, Сергей Владимирович (1904—1944) — советский геолог.
 Новиков, Сергей Владимирович (род. 1977) — ректор УГАТУ.
 Новиков, Сергей Владимирович (род. 1980) — российский лыжник.
 Новиков, Сергей Владимирович (род. 1982) — белорусский дзюдоист.
 Новиков, Сергей Владимирович (род. 1989) — белорусский боксёр.